The Beautiful People puede referirse a:

The Beautiful People (canción), canción de Marilyn Manson; 
The Beautiful People (programa de televisión), programa de televisión chileno; 
The Beautiful People (lucha libre), equipo de lucha libre profesional; o
Beautiful People, canción del cantante estadounidense de R&B, Chris Brown, lanzada en 2011.
Beautiful People, canción de Ed Sheeran con Khalid, lanzada en 2019.